České příjmení Přeučil nosí nebo nosilo více různých osobností:

 Augustin Přeučil (1914–1947), pilot RAF a agent gestapa
 František Přeučil (1907–1996), nakladatel, politik a politický vězeň v 50. letech, otec Jana
 František Václav Přeučil, český pedagog
 Jan Přeučil (* 1937), český herec, syn  Františka
 Vojtěch Přeučil (* 1990), český fotbalista